Servi Corneli Sul·la (magistrat), magistrat romà
 Servi Corneli Sul·la (Servius Cornelius Sul·la), germà del dictador Sul·la, però no va jugar cap paper a l'estat.
 Servi Corneli Sul·la (catalinari), participant en la conspiració de Catilina